Mužská dvouhra Croatia Open Umag 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do singlové soutěže tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl rakouský tenista elitní světové desítky Dominic Thiem, který zvolil start na paralelně probíhajícím turnaji Generali Open Kitzbühel v rodném Rakousku.

Vítězem dvouhry se stal čtvrtý nasazený Fabio Fognini z Itálie, jenž ve finále zdolal o čtyři roky mladšího nenasazeného Slováka Andreje Martina, kterému v celém utkání nenabídl jediný brejkbol a po 68 minutách zvítězil po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Slovák, pro něhož to bylo první finále na mužském okruhu ATP, se v pondělním vydání žebříčku ATP z 25. července 2016 posunul poprvé v kariéře do TOP 100, když mu patřila 98. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2016